Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на јубиларном 10. Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију одржана је 11., 12. и 14. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Паризу 2003. бранио je Ђабир Саид Герни из Алжира.

Земље учеснице 
Учествовало је 51 такмичар из 39 земаља.

 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)

 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 800 метара пре почетка светског првенства 6. августа 2005. године:

Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбржих атлетичара у 2005. години је пре почетка светског првенства (6. августа 2005) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2005.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 11. августа 2005. године. У квалификацијама су учествовала 51 такмичар подељени у 6 група. Пласман у полуфинале изборила су по 3 најбржа атлетичара из сваке групе (КВ) и 6 атлетичара са најбољим резултатима (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 20:20; Група 2 у 20:28; Група 3 у 20:36; Група 4 у 20:44; Група 5 у 20:52; Група 6 у 21:00.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 12. августа 2005. године. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирали по 2 првопласирана из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 19:45; Група 2 у 19:53; Група 3 у 20:01.

Финале 
Такмичење је одржано 14. августа 2005. године у 19:30.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2005. на сајту WA
 Резултати трке на 800 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном